Клеопа́тра (,  — буквально «славная отцом») — женское личное имя греческого происхождения, пользовавшееся особенной популярностью в античной Македонии и распространённое в эллинистических государствах Селевкидов и Птолемеев.

В астрономии 
 (216) Клеопатра — крупный астероид главного пояса, открытый в 1880 году и названный в честь царицы Египта Клеопатры.
 Клеопатра — один из самых больших и самых высоких ударных кратеров на планете Венера.

В мифологии 
 Клеопатра — дочь Марпессы и аргонавта Идаса, жена Мелеагра.
  — жена Девкалиона, мать Идоменея
 Клеопатра — дочь бога северного ветра Борея и Орифии, первая жена Финея, мать Плексиппа и Пандиона.
 Клеопатра — жрица Афины в Илионе, первая из локрийских дев.

Носители имени 
Это имя носили многие царицы из македонской династии Аргеадов, позднее Птолемеев и Селевкидов. Наиболее известны:
 Клеопатра — жена македонского царя Пердикки II во 2-й половине V в. до н. э.
 Клеопатра — жена македонского царя Архелая, мать македонского царя Ореста.
 Клеопатра (355 до н. э. — 336 до н. э.) — последняя жена македонского царя Филиппа II.
Клеопатра (354 до н. э. — 308 до н. э.) — сестра Александра Македонского и царица Эпира.
 Клеопатра I (215 до н. э. — 177 до н. э.) — жена египетского царя Птолемея V, дочь сирийского царя Антиоха III от Лаодики.
 Клеопатра II (185 до н. э. — 115 до н. э.) — дочь Птолемея V от Клеопатры I, родная сестра и жена Птолемея VI, потом жена (и родная сестра) Птолемея VIII.
 Клеопатра III (161 до н. э. — 101 до н. э.) — дочь Птолемея VI от Клеопатры II, племянница и жена Птолемея VIII.
Клеопатра Тея (164 до н. э. — 121 до н. э.) — другая дочь Птолемея VI от Клеопатры II, жена сирийских царей Александра I Баласа и Деметрия II Никатора.
 Клеопатра IV (138 до н. э. — 112 до н. э.) — дочь Птолемея VIII от Клеопатры III, сестра и жена Птолемея IX, после изгнания из Египта жена сирийского царя Антиоха IX.
 Клеопатра Селена I (135 до н. э. — 69 до н. э.) — 2-я дочь Птолемея VIII от Клеопатры III, сестра и жена Птолемея IX, потом вероятно Птолемея X, потом жена сирийского царя Антиоха VIII, Антиоха IX, Антиоха X и мать царя Антиоха XIII.
 Клеопатра Береника — царица Египта с 81 по 80 г. до н. э., и возможно с 101 по 88 г. до н. э. вместо со своим мужем-дядей Птолемеем X Александром. Родилась в 120 г. до н. э., дочь Птолемея IX Латира и Клеопатры Селены.
 Клеопатра VI (100 до н. э. — 57 до н. э.) — дочь Птолемея X, двоюродная сестра и жена Птолемея XII.
 Клеопатра VII Филопатор (69 до н. э. — 30 до н. э.) — последняя и самая известная египетская царица династии Птолемеев, дочь Птолемея XII от вероятно Клеопатры VI, сестра и жена Птолемея XIII и Птолемея XIV, любовница Юлия Цезаря и Марка Антония.
 Клеопатра Селена II (40 до н. э. — 6 н. э.) — дочь Марка Антония и Клеопатры VII, царица Киренаики, после 20 г. до н. э. царица Нумидии.
 Клеопатра Алхимистка (III/IV век) — египетский алхимик.
 Клеопатра Понтийская (110 до н. э. — 58 до н. э.) — понтийская принцесса. Дочь Митридата VI. Жена царя Великой Армении Тиграна II.
 Клеопатра Младшая — понтийская царевна, другая дочь Митридата VI.
 Клеопатра Иерусалимская — пятая жена Ирода Великого, мать Ирода Филиппа II.
 Блаженная Клеопатра (ум. 327) — благочестивая вдова из Палестины, её память отмечается 1 ноября (19 октября по ст. стилю).

В культуре 
 «Клеопатра» — опера Иоганна Маттезона (1704).
 «Клеопатра» — опера Франца Пёница (1888).
 «Клеопатра» — опера Жюля Массне (1914).
 «Клеопатра» — приключенческий роман Генри Райдера Хаггарда (1889).
 «Клеопатра» — студийный альбом американской фолк-рок группы The Lumineers (2016).

Фильмы 
 «Клеопатра» — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса с Жанной д’Альси в главной роли (Франция, 1899).
 «Клеопатра» — немой короткометражный фильм Генри Андреани и Фернана Зекка с Маделейн Рож в главной роли (Франция, 1910).
 «Клеопатра» — немой фильм Гордона Эдвардса с участием Теды Бара и Фрица Лайбера (США, 1917).
 «Клеопатра» — фильм Сесила Демилля с участием Клодет Кольбер и Уоррена Уильяма (США, 1934).
 «Клеопатра» — фильм-пеплум Джозефа Манкевича с участием Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона (США, 1963).
 «Клеопатра» — аниме-фильм режиссёров Эйити Ямамото и Осаму Тэдзука (Япония, 1970).
 «» — мини-сериал с участием Леонор Варела и Тимоти Далтона (Hallmark Entertainment, 1999).
 «Клеопатра» — фильм Эдуардо Миньона (2003).
 «Клеопатра» — порнофильм Антонио Адамо (Швеция, 2003).
 «» — американский фантастический телесериал.

Другое 
 «» — британский пароходофрегат, спущенный на воду в 1839 году и потерпевшее крушение у Малабарского берега 14 апреля 1847 года, в котором погибли команда и пассажиры — всего более 250 человек.
 Kleopatra — KDE-приложение для управления сертификатами.

См. также 
 
 
 Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»

Примечания